

Música 
 La Fundación, grup de música espanyol

Cinema i televisió 
 La Fundación, sèrie de televisió boliviana del 1993

Teatre 
 La fundación, obra dramàtica d'Antonio Buero Vallejo del 1974

Literatura 
 Saga de La Fundació, sèrie de novel·les d'Isaac Asimov d'entre 1951 i el 1992